L'expression Oscars du cinéma 1950 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1950 et honorait des films sortis en 1949.

Pour les films sortis en 1950 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1951.